Ribault peut désigner :

Patronyme
 Christelle Ribault, coureuse cycliste française, née en 1978.
 Jean Ribault (1520-1565), capitaine de marine et explorateur français.
 Jean-François Ribault (1767-1820), graveur français.
 Loïc Le Ribault (1947-2007), géologue français.
 Nadine Ribault (1964-2021), écrivain française.

Toponyme
 Ligny-le-Ribault, commune française située dans le département du Loiret et la région Centre.

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme